Świły – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Konwaliszki.
 Świły  – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kurupole.
Świły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.